Gminy w Czechach:
 Lukov – gmina w powiecie Cieplice
 Lukov – gmina w powiecie Třebíč
 Lukov – gmina w powiecie Zlin
 Lukov – gmina w powiecie Znojmo

Gmina na Słowacji:
 Lukov – gmina w powiecie Bardejów

Zobacz też:
 Luckow
 Lukow